Naja Akara, es un personaje ficticio de la serie de novelas de Tenchi Muyō!
Solo aparece en el canon de Masaki Kajishima, pero se especula que aparece en la tercera entrega de OVAs, y puede tener otro personaje pero con la misma identidad. 

Es la mejor amiga de Washū Hakubi en los días de academia. Es una gran filósofa de la Academia Real de Jurai, siendo ambas las mejores amigas y compañeras de investigación. Ambas trabajaron en muchos proyectos durante varios años, incluyendo la investigación de las tres gemas de poder, que luego son destacadas en la serie de anime. 

Debido al esfuerzo de Naja con Washū, la Academia Real de Juari se convirtió luego en la Academia Real Independiente, y ambas hackearon la red de la Academia y descubrieron el secreto de las Alas del Halcón de la Luz, y el poder de la Familia Real de Jurai. 

Sin embargo, ella desaparece durante 20 años durante un ataque de piratas espaciales al planeta K1190, y fue dada por muerta. Washu intentó clonar a su amiga, pero falló en el intento de replicar a Naja, aunque el clon que resultó fue muy diferente a Naja. 

Personajes de Tenchi Muyo!